Stankiewicze (Hrodna) - een dorp in de oblast Hrodna in Wit-Rusland
 Stankiewicze (Brest) - een dorp in de oblast Brest in Wit-Rusland